Die I liga (Schach) 1975 war die sechste Austragung der I liga und die 31. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde zum dritten Mal in Folge die Mannschaft von KS Maraton Warszawa. Aus der II liga waren KS Kolejarz Katowice und KKS Polonia Warszawa aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen musste neben der Mannschaft von KS Hutnik Nowa Huta, die nicht antrat, der MZKS Pocztowiec Poznań.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1975.

Modus 

Die elf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab (dabei galt die nicht angetretene Mannschaft von Mannschaft von KS Hutnik Nowa Huta als erster Absteiger) und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (25 % der dort erreichten Punkte, jeweils gerundet auf halbe Punkte; im Zweifelsfall gerundet auf ganze Zahlen) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 20. bis 30. November in Augustów gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1975